Trippel SK 10 ist der Name von drei Pkw-Modellen der Protek Gesellschaft für Industrieentwicklungen:

 Trippel SK 10 (TE 106), 1950
 Trippel SK 10 (TE 107), 1951/52
 Trippel SK 10 Sport, 1953